Saint Pélage peut désigner plusieurs saints chrétiens :

 Pélage de Constance (), ou Pelay, saint des catacombes légendaire, patron de la ville de Constance sur le Rhin ; fêté le 28 août.
 Bienheureux Pélage d'Edesse, moine du , entré en conflit avec Ibas d'Édesse.
 Pélage de Cordoue († 925), ou Pelayo, adolescent, martyr torturé à mort par les Musulmans à Cordoue en Andalousie sous Abd al-Rahman III ; fêté le 26 juin.

Références 

Homonymie de saints chrétiens